Aeroport – stazione della metropolitana di Mosca
 Aeroport – quartiere di Mosca
Aeroport – Stazione dell'aeroporto di Barcellona
 Aeroport – stazione della metropolitana di Valencia